Коллекционер — человек, занимающийся коллекционированием.

Используется в различных названиях (журналов, книг, фильмов):
 «Коллекционер» («Советский коллекционер» в 1963−1991) — российский ежегодник, посвящённый филателии.
 «Коллекционер» (1963) — первый роман британского писателя Джона Фаулза, принёсший ему мировую известность.
 
 Коллекционер — персонаж из комиксов «Marvel».

См. также 
 Коллектор (значения)
 «Марки и коллекционер» — филателистический журнал Российской империи.
 «Советский коллекционер» (включая «Советский коллекционер» — название журнала «Советский филателист» (1922−1932) в 1925 и 1928−1932 годах.